Saelices el Chico kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saelices el Chico (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Saelices el Chico (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar